Der Name Lantenay bezeichnet zwei Gemeinden in Frankreich:

 Lantenay (Ain) im Département Ain
 Lantenay (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or